A Nemzeti Bajnokság I. osztályában 1957–58-ban 14 csapat küzdött a bajnoki címért. A labdarúgó-világbajnokság miatt 1958. április közepe és június vége között szünetelt a bajnokság. A 9. forduló után, az NB I történetében első alkalommal, három vidéki csapat állt a bajnokság élén.

Végeredmény 

A bajnok MTK játékosai
Bártfai Róbert (17) – Palicskó Tibor (23), Sipos Ferenc (24), Lantos Mihály (16) – Kovács I Imre (26), Kovács III Ferenc (23) – Sándor Károly (22), Hidegkuti Nándor (20), Kárász Endre (16), Molnár János (24), Szimcsák I István (15).
Játszott még: Palotás Péter (15), Bödör László (14), Szimcsák II László (12), Bukovi Gábor (6), Gellér Sándor (6), Gelei József (3), Börzsei János (2), Gál Ferenc (2). 
Edző: Bukovi Márton
Az ezüstérmes Budapesti Honvéd játékosai
Varga József (14) – Törőcsik II Ferenc (25), Solti István (25), Dudás Zoltán (25) – Bányai Nándor (17), Kotász Antal (19) – Budai II László (26), Machos Ferenc (19), Bozsik József (23), Törőcsik I István (22), Tichy Lajos (24).
Játszott még: Babolcsay György (14), Kazinczy László (11), Budai III Sándor (9), Faragó Lajos (8), Kovács János (4), Csákó József (1).
Edző: Sós Károly
A bronzérmes Ferencvárosi TC játékosai
Gulyás Géza (21) – Ombódi Imre (22), Mátrai Sándor (26), Láng Károly (17) – Gerendás András (20), Dékány Ferenc (22) – Dálnoki József (16), Orosz Pál (19), Friedmanszky Zoltán (26), Vilezsál Oszkár (21), Fenyvesi Máté (24).
Játszott még: Dalnoki Jenő (11), Rákosi Gyula (10), Thomann Antal (8), Borsos Miklós (7), Kertész Tamás (7), Horváth György (5), Forgács Ernő (4).
Edző: Csanádi Árpád, Tátrai Sándor

Kereszttáblázat

Fordulók

Eredmények fordulónként

Helyezések fordulónként

Díjak

Góllövőlista

Játékvezetők 

 Balla Gyula
 Balla Károly
 Bánkuti Andor
 Bihari Sándor
 Bokor István
 Borossy László
 Dankó György
 Dobszai Dezső
 Dorogi Andor
 Emsberger Gyula
 Fehérvári József
 Fülöp Kornél
 Géczi Lajos
 Gere Gyula
 Harangozó Sándor
 Hernádi Vilmos
 Leo Horn
 Huszák János

 Kallós Sándor
 Kaposi Sándor
 Karádi Ferenc
 Katona József
 Kösztner Vilmos
 Nagy I. Lajos
 Páldi Ede
 Pósa János
 Pósfai József
 Rigó Lajos
 Rozsnyai József
 Siklósi György
 Sipos Szilárd
 Sramkó Jenő
 Szigeti György
 Tausz Károly
 Virágh Ferenc
 Zsolt István

Források 
 A magyar sport kézikönyve Sport Lap és Könyvkiadó, 1960
 Mező Ferenc: Futball adattár 
 Játékvezető – 1959. I. évfolyam 1. szám
 http://www.nemzetisport.hu
 Hungary – List of final tables (RSSSF)

Jegyzetek  

Magyar 1
Magyar 1
Magyar elsőosztályú labdarúgó-bajnokságok